1703 может означать:

 1703 — год по григорианскому календарю (от Рождества Христова).
 1703 — четырёхзначное натуральное число.
 1703 — российский сериал.

См. также 
 1703 год в музыке
 1703 год в науке
 Великий шторм (1703)
 Осада Торна (1703)
 См. также: :Категория:Конфликты 1703 года
 См. также: :Категория:Родившиеся в 1703 году
 См. также: :Категория:События 1703 года
 См. также: :Категория:Умершие в 1703 году